Dans le manga Saint Seiya, les Chevaliers de Bronze (au nombre de 52 maximum) constituent la caste la plus basse de combattants, hors simples soldats, dédiés à la protection de la déesse Athéna.

Typiquement, leurs armures sont parmi les plus fragiles et les moins couvrantes, bien que l’on puisse noter des exceptions : l’armure du Phénix est capable de se régénérer d’elle-même, l’armure du Dragon est réputée pour sa solidité. Ces chevaliers sont également les moins puissants, leurs coups dépassant rarement la vitesse de Mach 1. En règle générale, les Chevaliers de Bronze sont entraînés par des Chevaliers d'Argent ou des Chevaliers d'Or.

(Saint Seiya: The Lost Canvas)

(Saint Seiya: Next Dimension) 

Chevaliers morts apparaissant sur les tombes du Sanctuaire :
 Henriette
 Willy
 Lorenzo

(Saint Seiya: Épisode G)

(Saint Seiya) 
Personnages aussi de la suite officielle Saint Seiya : Next Dimension

(Gigantomachia)

(Saint Seiya: Saintia Shô)

(Saint Seiya Omega)

(Saint Seiya: Épisode G - Assassin)

Commentaires 
Seiya, Shiryû, Hyôga, Shun et Ikki constituent le groupe des cinq Chevaliers de Bronze principaux et le plus célèbre, ils sont les personnages principaux du manga Saint Seiya: Next Dimension (suites et préquelles officielles du manga original Saint Seiya).

Ces derniers endosseront temporairement lors de certains combats l'armure d’Or correspondant
à leurs signes astrologiques respectifs :
 Seiya : armure du Sagittaire (d'Aiolos) ;
 Shiryû : armure de la Balance (du vieux maître Dohko) ;
 Hyôga : armure du Verseau (de Camus) ;
 Shun : armure de la Vierge (de Shaka) ;
 Ikki : armure du Lion (d'Aiolia).
À bien y regarder on comprend mieux l'analogie et la prédestination entre les constellations et les armures d'Or de Seiya et ses amis : le Phénix est un animal comme le Lion ; Andromède est une femme comme la Vierge ; le Cygne utilise l'eau et la glace comme le Verseau ; le Dragon de Shiryû est d'origine chinoise comme Dohko de la Balance qui a un tigre dessiné dans le dos, évoquant la légende du tigre et du dragon ; et pour le Sagittaire c'est comme si Seiya et Pégase s'unissaient pour ne faire qu'un.

Dans un souci d’esthétisme, et par but commercial (pour vendre des figurines plus attrayantes), les armures initiales des dix Chevaliers de Bronze s’affrontant dans le Tournoi Galactique dans la version animée ont été redessinées par rapport au manga, offrant ainsi à Seiya et ses compagnons une protection similaire à celle d’un Chevalier d’Argent. On peut d'ailleurs remarquer que la plupart des chevaliers de Bronze dans l'animé ont une sorte de jupe ou de coquille à l'armure qui protège à l'entre-jambes ce qui n'est pas le cas de bon nombre de chevaliers d'Argent. Les nouvelles armures, après leur régénération par le sang des chevaliers d'Or, seront cependant moins couvrantes (aucune par exemple n'a de casque complet, comme c'était le cas pour la première version des armures de Pégase, du Dragon, d'Andromède ou du Phénix).

Notes et références

Annexe

Articles connexes 
 Chevalier d'Or
 Chevalier d'Argent

Chevalier de fiction

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Bronze